Niemcy:
 Haselbach – dzielnica Schwandorfu
 Haselbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 Haselbach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land

Austria:
 Haselbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria

Osoby:
 Anna Elisabeth Haselbach – austriacka polityk
 Josef Haselbach – szwajcarski kompozytor

Zobacz też:
 Haselbachtal
 Hasselbach